Рысбек Мырзашевич Мырзашев (; 26 февраля 1932, с. Ондирис, Акмолинский район, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 18 апреля 1987, Чимкент, Казахская ССР, СССР) — общественный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1972).

Биография 
Родился в селе Ондирис Акмолинского района Казакской АССР.

Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, а также Казахский государственный сельскохозяйственный институт в Алма-Ате (1957). Член КПСС с 1960 года.

Работал инженером-электриком Атбасарского ремонтно-механического завода.

В 1959—1963 гг. — первый секретарь Атбасарского райкома комсомола, ответственный организатор ЦК ЛКСМ Казахстана, второй секретарь Целиноградского обкома комсомола.

В 1963—1970 гг. — заместитель секретаря парткома Есильского сельхозуправления, инструктор Целиноградского обкома партии, второй секретарь Ерментауского райкома партии, председатель Ерментауского райисполкома.

В 1970—1977 гг. — первый секретарь Есильского райкома партии. За большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству зерна, сахарной свеклы, хлопка, других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть на уборке урожая удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 года c вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1977—1982 гг. — второй секретарь Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана.

В 1982—1985 гг. — председатель Павлодарского облисполкома.

С июля 1985 г. — первый секретарь Чимкентского обкома Компартии Казахстана.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 9, 10 и 11 созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС (с марта 1986 года).

Почётный гражданин города Чимкент.

Повесился в собственной квартире 18 апреля 1987 года, не выдержав психологического давления из-за возможных обвинений в коррупции. Похоронен в Шымкенте.

Примечания

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Мырзашев Рысбек: б. 561.

Ссылки 
 Мырзашев Рысбек, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина
 

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Выпускники Казахского сельскохозяйственного института
Председатели Павлодарского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Вторые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Повесившиеся
Похороненные в Шымкенте
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Казахстана
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Председатели районных исполкомов Казахской ССР